Ке́н Фори́ () — американский актер, наиболее известен ролями Питера Вашингтона в фильме «Рассвет мертвецов» и Роджера Рокмора в ситкоме «Кинан и Кел».

Карьера 
В 1976 году Кен Фори впервые снялся в фильме The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings. Большинство фильмов, в которых он снимался, это фильмы ужасов, например Дантист (1996), Извне (1986) и Рыцари на колесах (1981); эпизодически пробовал себя и в других жанрах, например Секретные материалы. В период 1996—2000 года играл Роджера Рокмора, отца Кинана, в ситкоме телеканала Nickelodeon Кинан и Кел. Кен Фори проводит свой фестиваль ужасов под названием Foree Fest.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1948 году
Родившиеся в Индианаполисе